Elsdorf (Noordrijn-Westfalen), een  gemeente in de Rhein-Erft-Kreis
 Elsdorf (Nedersaksen), een gemeente in Rotenburg (district)
 Elsdorf-Westermühlen, een gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Keulen-Elsdorf, een stadsdeel van Keulen